Skidoo – città scomparsa degli Stati Uniti d'America
Skidoo – film del 1968 
Skidoo – colonna sonora dell'omonimo film